Ulmanis kan syfta på:
 Kārlis Ulmanis
 Guntis Ulmanis